(né en 1963), informaticien belge ;
 Roger Vangheluwe (né en 1936), évêque belge.

Patronyme néerlandais